Геймер (від  — гравець) — людина, що захоплюється грою у відеоігри.
 Геймер (фільм) Геймер () — американський фантастичний трилер Марка Невелдіна і Браяна Тейлора.